Publius Valerius Publicola är ett namn som burits av flera romare:

* Publius Valerius Publicola, romersk politiker
 Publius Valerius Publicola (konsul 475 f.Kr.), romersk politiker
 Publius Valerius Publicola (konsul 352 f.Kr.), romersk politiker 
 Publius Valerius Publicola (magister equitum), romersk militär och politiker
 Publius Valerius Publicola Potitus, romersk politiker
 Publius Valerius Potitus Publicola, romersk politiker